Masters 2019 (ang: 2019 Dafabet Masters) – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 13–20 stycznia 2019 roku. Była to 45. edycja tego turnieju.

Obrońcą tytułu był północnoirlandzki snookerzysta, Mark Allen.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £

Najwyższy break turnieju: 10 000 £

Łączna pula nagród: 600 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 140  Luca Brecel
 136  Mark Allen
 134, 119, 114, 111, 109  Ronnie O’Sullivan
 133, 125, 115, 110  Mark Selby
 128, 111  Ryan Day
 128, 101  Judd Trump
 127, 127, 102  Neil Robertson
 125, 123, 122, 107, 105  Ding Junhui
 124  Barry Hawkins

Linki zewnętrzne 
 Masters 2019 w serwisie snookerworld.pl
 Oficjalna strona turnieju
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Przypisy 

Masters
2019 w Anglii
2019 w snookerze